Les Kannemeyeriiformes forment un clade de thérapsides dicynodontes, généralement de grande taille, ayant existé durant la totalité du Trias. Ce groupe est défini pour « inclure l'espèce Kannemeyeria simocephalus et tous les dicynodontes qui lui sont plus étroitement liés qu'à Lystrosaurus murrayi ».

Histoire évolutive 
Bien qu'il s'agisse du groupe de dicynodontes le plus riche en espèces de la période du Trias, les Kannemeyeriiformes présentent beaucoup moins de diversité en termes d'anatomie et de rôles écologiques que les dicynodontes du Permien.

Les  sont le groupe le plus étroitement apparenté aux Kannemeyeriiformes, et puisque les premiers lystrosauridés sont connus depuis la fin du Permien, la divergence de ces deux groupes doit avoir eu lieu au moins aussi loin que cette époque, ce qui implique qu'une longue lignée fantôme doit exister. Bien qu'aucun membre du clade ne soit encore trouvé dans les archives datant de la fin du Permien, la récente découverte de Sungeodon aide à combler une lacune dans les premiers fossiles du groupe en montrant que les Kannemeyeriiformes se soit diversifiés juste après l'extinction Permien-Trias.

Classification

Historique 
Trois familles sont traditionnellement incluses dans le groupe : Kannemeyeriidae, , Stahleckeriidae et . Cependant, certaines de ces familles ne sont pas reconnues, la plupart des genres étant classés dans les Kannemeyeriidae. Des analyses phylogénétiques récentes suggèrent que ces familles représentent des plans corporels ou des morphotypes similaires plutôt que de véritables groupements évolutifs.

Phylogénie 
Ci-dessous, un cladogramme de Kammerer  (2013) :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Therapsida 
 Dicynodontia 
 Dicynodontoidea

Liens externes 

Dicynodontia
Thérapside du Trias
Taxon fossile décrit en 1948
Synapside du Permien
Thérapside préhistorique (nom scientifique)